Petya steht für:
 Petya, eine Gruppe von Erpressungstrojanern
 Schreibweisevariante von Petja, männlicher und weiblicher Vorname in slawischen Sprachen
 männlich als Koseform von Pjotr
 weiblich als die bulgarische Version von Petra (Vorname)
 Petya-Klasse, sowjetische Fregattenklasse zur U-Boot-Bekämpfung